Кижа — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Кижа — деревня в Усть-Удинском районе Иркутской области.
 Кижа — населённый пункт при железнодорожной станции, Заиграевский район, Бурятия
 Кижа — станция в Заиграевском районе Республики Бурятия.

См. также 
 Кижи (значения)